Viforâta ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Viforâta (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Viforâta (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița